

Geografia 
 Badié – villaggio nel dipartimento di Bagassi nel sud del Burkina Faso
 Le Badie – frazione del comune italiano di Castellina Marittima

Persone 
 Bertrand Badie –  politologo francese
 Florence La Badie – attrice statunitense del cinema muto
 Mohammed Badie –  politico e docente egiziano